Wolverine è un personaggio dei fumetti dell'universo Ultimate Marvel creato da Mark Millar e Adam Kubert, un mutante dal passato ignoto che è la versione aggiornata del classico Wolverine.

Questa versione di Wolverine, rispetto alla sua controparte classica è ancora più controverso e tormentato: non gode della stessa fiducia da parte dei suoi compagni ed ha un rapporto perlomeno ambiguo con Magneto; per sua stessa ammissione, ha cercato anche di uccidere Ciclope perché era attratto dalla sua ragazza (Jean Grey).

Wolverine ha un rapporto di rivalità/amicizia con l'Uomo Ragno del suo universo, che ricorda molto quello che l'Uomo Ragno classico aveva con la Torcia Umana dei Fantastici Quattro. In una storia pubblicata nel 2005 sulle pagine di Ultimate Spider-Man, i due si trovano nell'imbarazzante situazione di avere i corpi scambiati con delle conseguenze esilaranti.

In questo universo narrativo, una delle trame più importanti è il tentativo da parte di molti criminali (Sabretooth, Lady Deathstrike) di ottenere l'adamantio di Wolverine per i propri fini, perché la formula di questo metallo è un segreto del governo statunitense ed è quasi impossibile da duplicare.

Biografia del personaggio
Del passato di Wolverine si sa ben poco; stando a quanto raccontato da Capitan America, era James Howlett, un soldato delle truppe paracadutiste del Canada con cui fece diversi lanci durante la seconda guerra mondiale.

Durante Ultimate Origins si scoprono grandi segreti sul passato del canadese. Durante la Seconda Guerra Mondiale viene arrestato insieme a Nick Fury per crimini di guerra. Il primo viene trasferito in Canada per il progetto Arma X, il secondo negli Stati Uniti per il progetto Rinascita, con l'intento di creare un Super-Soldato. Mentre Fury reagisce perfettamente all'esperimento, Logan si trasforma nel "Mutante 0" (e gli viene innestato lo scheletro di Adamantio), mutazione dovuta alla enorme quantità di esperimenti. Mentre il gene mutante si diffonde, il giovane Erik Leshnerr (figlio di una scienziata di Arma X) lo libera dalla sua prigionia.

Capitan America lo chiamava Lucky Jim per la sua capacità (allora inspiegabile) di guarire rapidamente da ogni tipo di ferita.

Sabretooth sostenne che Wolverine aveva una moglie e un figlio, e rivendicò con orgoglio di averli uccisi personalmente. Se dicesse o meno la verità resta da stabilire, ma è stato scoperto in seguito un anello nuziale che apparteneva a Wolverine.

Nei primi albi di Ultimate X-Men Wolverine è inizialmente un assassino che lavora per la Confraternita dei mutanti malvagi di Magneto ed è inviato ad infiltrarsi negli X-Men per uccidere Charles Xavier. In questa continuity corteggia subito e intensamente Jean Grey, con cui avrà una relazione. Ma lei lo lascia quando scopre che era stato ingaggiato per assassinare Xavier. Così Wolverine passa dalla parte degli X-Men, abbandonando la sua missione. In seguito, come detto, cerca di eliminare Ciclope (Scott Summers) pensando che così si pongano le condizioni per proseguire la sua relazione con Jean Grey. Scott però sopravvive e quando Jean scopre ciò che ha fatto Logan lo ripudia di nuovo.
Questa esperienza ebbe un profondo effetto su di Logan. Si rese conto di quanto male aveva fatto tradendo i suoi amici e sviluppò un profondo senso di responsabilità. Ha anche mostrato un lato protettivo verso i più giovani X Men, affezionandosi a Rogue e soffrendo per la sua momentanea dipartita dal gruppo. Inoltre stabilisce un legame d'amicizia (o perlomeno di rispetto reciproco) con Ciclope.

Wolverine combatte più volte contro Sabretooth. La prima volta Sabretooth era in vantaggio, fino a quando il canadese non lo colpì all'inguine, facendolo cadere giù da una scogliera. La seconda volta, dopo una feroce battaglia, Sabretooth inizia a beffarsi di Logan dicendo che non morirà mai e che tornerà sempre a perseguitarlo. Wolverine gli rispose decapitandolo.

Il tentativo non avrà l'esito sperato in quanto sarà proprio Sabretooth a cercare d'attaccare Wolverine, mentre quest'ultimo si trova in un bar con Tempesta, e rivelargli di essere suo figlio, il che, in effetti, spiegherebbe la natura molto simile dei loro poteri (questa tesi in realtà è stata confermata essere falsa). Victor giustifica la sua sopravvivenza spiegando che il colpo del canadese aveva lasciato la sua testa attaccata al corpo, anche se solo da un sottile strato di pelle e nervi e questo gli aveva permesso di guarire. In questa occasione Sabretooth mostra degli artigli simili a quelli di Logan, ma in numero di quattro e con l'attaccatura sulle nocche; prima, invece, aveva utilizzato le unghie affilate delle dita.
La veridicità di questa affermazione è tutta da verificare, poiché Victor non sembra particolarmente lucido ed è certo che lavori con il dott. Cornelius, uno degli scienziati di Arma X.

Dopo averla salvata dalla sua ex amica Mariko (la versione ultimate di Lady Deathstike), Wolverine ha iniziato una relazione con Tempesta, che lasciata da Hank McCoy (Bestia), si è rivelata attratta da lui, anche se i sentimenti del canadese sono piuttosto ambigui.

Durante Ultimate Wolverine vs. Hulk viene ingaggiato da Nick Fury per combattere Hulk. Nella saga Wolverine sconfigge She Hulk e alla fine diventa una sorta di amico dello stesso Hulk.

Durante Ultimatum viene ucciso da Magneto, il quale lo attacca con il visore di Ciclope e l'armatura di Iron Man, e successivamente gli estrae l'adamantio dalle ossa. Ne rimane soltanto l'avambraccio (ancora ricoperto di amadantio), il quale viene prima custodito dallo S.H.I.E.L.D. nel tentativo di clonare Logan (senza successo, dato che Magneto, con i suoi poteri, è riuscito a distruggere ogni singola cellula), e successivamente rubato da Kitty Pride.

Poteri e abilità 
Nell'universo Ultimate, Wolverine ha tutte le capacità del Wolverine classico. Ha anch'egli un fattore rigenerante che gli consente di guarire rapidamente da ogni tipo di ferita, ma è superato da quello di Lady Deathstike. Il suo fattore di guarigione alla fine non si è rilevato talmente potente da guarirlo quando Magneto gli estrasse lo scheletro. Va però notato che la principale capacità del fattore rigenerante di Wolverine è quella di sopravvivere e non semplicemente guarire. Si ritiene infatti che Wolverine non sarebbe dovuto morire in Ultimatum, dato che in passato era già riuscito a sopravvivere all'essere strappato in due da Hulk, alla decapitazione e a un'esplosione nucleare.
Lo scheletro di Wolverine è stato rivestito di adamantio ed ha acquisito degli artigli retrattili per mano. Pare però che l'adamantio di questo universo non sia indistruttibile, ma solo molto più duro dell'acciaio.
Inoltre è immune alla telepatia, possiede forza, rapidità e agilità sovrumane e olfatto, udito e vista ipersviluppati (inizialmente più del Wolverine classico).

Voci correlate 
Wolverine

Wolverine
Wolverine